Валентин Хаустов:
 Хаустов, Валентин Алексеевич (1936—2011) — советский и российский конструктор вооружений.
 Хаустов, Валентин Иванович (1884 — после 1922) — токарь, депутат IV Государственной думы (1912—1917), член ВЦИК (1917).